Зиверс, Сиверс ():
 Вильгельм Зиверс (1860—1921) — немецкий географ-страновед, профессор географии в Гиссенском университете;
 Вольфрам Зиверс (1905—1948) — один из руководителей расовой политики Третьего рейха, генеральный секретарь Аненербе;
 Зиверс, Георг Людвиг Петер (1775—1830) — немецкий театральный и музыкальный критик, драматург, переводчик.
 Эдуард Зиверс (1850—1932) — немецкий филолог-германист;
 Густав Зиверс (1843—1898) — русский энтомолог.

См. также 
 Сиверс
 Сиверсы — фамилия титулованного остзейского дворянства